Apollo-Theater (nach Apollon, dem Gott der Künste) steht für:

 Apollo Theater, in Harlem in New York, einer der bekanntesten Aufführungsorte fast ausschließlich afroamerikanischer Musik in den USA
 Apollo-Theater (früher Musical Hall I) im SI-Centrum (Stuttgart), das zweitgrößte Musicaltheater Deutschlands
 Apollo-Theater (Berlin)
 Apollo-Theater (Bochum)
 Apollo-Theater (Dresden)
 Apollo-Theater (Düsseldorf)
 Apollo-Theater (Emden)
 Apollo-Theater (Gronau)
 Apollo-Theater (Hannover)
 Apollo-Theater (Königsberg)
 Apollo-Theater (Lübeck)
 Apollo-Theater (München)
 Apollo-Theater (Nürnberg)
 Apollo-Theater (Rom), antikes Theater in Rom
 Apollo-Theater (Siegen), ein Bespieltheater ohne festes Ensemble in Siegen
 Apollo-Theater (Tiflis)
 Apollo-Theater (Wien), ab 1929 als Apollo Kino eines der größten Kinos Österreichs

Siehe auch:
 Apollo Theatre, Theater in der City of Westminster, London
 Hammersmith Apollo, Veranstaltungsort in Hammersmith, London
 Roncalli’s Apollo-Varieté-Theater, siehe Apollo Varieté (Düsseldorf)
 Teatro Apollo (Rom), Alternativname des 1889 abgerissenen alten Teatro Tordinona in Rom
 Teatro Apollo, Name des heutigen Teatro Goldoni in Venedig in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Theater Apollon (Patras), Griechenland

sowie
 Apollo Kino